Sykes är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Eric Sykes
 Gresham Sykes
 James Sykes
 John Sykes
 Mark Sykes
 Percy Sykes
 Tom Sykes
 Wanda Sykes
 Christopher Sykes, flera personer

Engelska efternamn